Quinto Arrio – politico e militare romano del I secolo a.C., pretore nel 73 a.C.
Quinto Arrio – politico romano, pretore nel 64 a.C.
 Quinto Arrio – personaggio del romanzo Ben-Hur